Modesti ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Modesti (* 1938), italienischer Unternehmer und Numismatiker
 Giuseppe Modesti (1914–1999), italienischer Opernsänger
 Publio Francesco Modesti (1471–1557), italienischer Dichter
 Renzo Modesti (* 1920), italienischer Schriftsteller und Kunstkritiker